Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „82”:

Austro-węgierski
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 82 (1883-1918)

Brytyjski
 82 Pułk Piechoty Ochotników im. Księcia Walii (1793-1881)

Niemiecki
 82 Pułk Piechoty (2 Heski) – sformowany 30 listopada 1813; stacjonował w Getyndze (Göttingen); przyporządkowany do XI Korpusu

Wojska Polskiego
 82 Syberyjski Pułk Piechoty (1921-1939)

Rosyjski
 82 Dagestański Pułk Piechoty (ros. 82-й пехотный Дагестанский Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича полк) (1845-1918)